Kostelů zasvěcených svatému Floriánovi je více:

v Česku
 Kostel svatého Floriána (Bochoř)
 Kostel svatého Floriána (Brno) (zaniklý)
 Kostel svatého Floriána (Držovice)
 Kostel svatého Floriána (Kaplice)
 Kostel svatého Floriána (Kostelany nad Moravou)
 Kostel svatého Floriána (Krásné Březno)
 Kostel svatého Floriána (Kuchařovice)
 Kostel svatého Floriána (Nedakonice)
 Kostel svatého Floriána (Nemochovice)
 Kostel svatého Floriána (Oskava)
 Kostel svatého Floriána (Pravčice)
 Kostel svatého Floriána (Roštění)
 Kostel svatého Floriána (Skaštice)
 Kostel svatého Floriána (Skoronice)
 Kostel svatého Floriána (Skrbeň)
 Kostel svatého Floriána (Staré Lublice)
 Kostel svatého Floriána (Střítež)
…a další

v zahraničí
 Kostel svatého Floriána (Krakov)
…a další

Externí odkazy